Буковица-Мала (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Буковица-Мале проживало 207 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также значительна доля хорватов.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 124 (59,90 %)
 Хорваты — 78 (37,68 %)
 Югославы — 3 (1,45 %)
 Мусульмане — 0 (0,00 %)
 Другие — 2 (0,97 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской